

Persone
Walter Burley Griffin – architetto statunitense

Geografia
Lago Burley Griffin – lago australiano